

Шулиндіно — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Шулиндіно — присілок, Совєтський район, Марій Ел